Berry steht für:
 Berry (Familienname), der Familienname Berry
 Berry (Provinz), eine ehemalige Provinz in Frankreich
 Berry (Sängerin), eine französische Sängerin
 Canal de Berry, ein ehemaliger Schifffahrtskanal in Frankreich
 Berry der Plantagenbär, der Name des Werbeträgers der Marke Kaba
 Tom Berry, eine Western-Comicserie
 Berry Linux, eine japanische Linux-Distribution

du Berry ist der Künstlername von:
 Belle du Berry (Bénédicte Grimault; 1966–2020), französische Sängerin, Liedermacherin und Schauspielerin

Orte:
 Berry (Australien), einer Stadt in New South Wales, Australien
 Berry (Québec), Gemeinde in Québec, Kanada
 Berry-au-Bac, Gemeinde im Département Aisne, Frankreich
 Berry-Bouy, Gemeinde im Département Cher, Frankreich
 Berry Islands, eine zu den Bahamas gehörende Inselkette

in den Vereinigten Staaten:
 Berry (Alabama), im Fayette County
 Berry (Arizona), im Mohave County
 Berry (Arkansas), im Baxter County – nicht mehr existent
 Berry (Florida), im Polk County
 Berry (Illinois), im Sangamon County
 Berry (Kentucky), im Harrison County
 Berry (Maryland), im Charles County
 Berry (Tennessee), im Dickson County
 Berry (Wisconsin), Town(ship) im Dane County
 Berry Creek (Kalifornien)
 Berry Glenn (Kalifornien)
 Berry Junction (Michigan)
 Berry Mill (North Carolina)
 Berry Mills (Maine)
 Berry Patch (Washington)
 Berry Springs (Alabama)

Sonstiges:
 Berry Fork, Fließgewässer im Braxton County, West Virginia
 Berry Spring Creek, Fließgewässer im Garfield County, Utah
 Berry Ann Lake, See im Walton County, Florida
 Berry Brook Flowage, See im Washington County, Maine
 Berry Lakes, See im Kitsap County, Washington
 Berry Extension Prospect, Mine im Taos County, New Mexico
 Berry Glory Hole, Mine im Storey County, Nevada
 Berry Mine, Mine im Tallapoosa County, Alabama
 Berry Rush Mine, Mine im Ravalli County, Montana
 Berry Tunnel Mine, Mine im Clear Creek County, Colorado
 Berry Junction Gas Field, Ölfeld im Fayette County, Alabama
 Berry Oil Field, Ölfeld im Sangamon County, Illinois

im NRHP gelistete Objekte:
 Berry Brothers Bolt Works, in Columbus, Ohio, ID-Nr. 88000051
 Berry Cemetery, in Ash Grove, Missouri, ID-Nr. 04001224
 Berry Morot Car Service Building, in St. Louis, Missouri, ID-Nr. 10000480
 Berry Mound and Village Archeological Site, in Terry, Mississippi, ID-Nr. 69000088
 Berry Schools, in Rome, Georgia, ID-Nr. 78000981
 Berry State Aid Bridge, in Valentine, Nebraska, ID-Nr. 92000753

Siehe auch:
 Berry Bastion
 Berry Township
 Herzog von Berry, ein französischer Adelstitel, der an jüngere Söhne des Königshauses vergeben wurde
 Berri und Berrie
 Beri
 Satz von Berry-Esseen
 Berry Hill
 Berry Island
 Berry Lake
 Barry